

Кленовське сільське поселення — сільське поселення, Великососновський район, Пермський край
 Кленовське сільське поселення — сільське поселення, Нижньосергинський район, Свердловська область